Tagliacozzi est un nom de famille porté par :
 
 Gaspare Tagliacozzi (1545-1599), médecin et chirurgien italien,
 Niccolò Tagliacozzi Canale (1691-1764), architecte, ingénieur, graveur et scénographe italien.